Lionel van Antwerpen (Antwerpen, 29 november 1338 - Alba (Italië), 17 oktober 1368) was de derde zoon van Eduard III van Engeland en van Filippa van Henegouwen. In 1361 werd hij de eerste hertog van Clarence en graaf van Ulster.

Lionel huwde in 1352 met Elizabeth de Burgh en werd de vader van Filippa Plantagenet. Weduwnaar geworden huwde hij in 1368 met Violante Visconti (1354-1386), dochter van Galeazzo II Visconti, maar stierf al enkele maanden later. Hij had geen mannelijke nazaten.

Voorouders

Literatuur
 Lionel, duke of Clarence (1338–1368), in: Oxford Dictionary of English Biography.

Huis Plantagenêt
Persoon in de 14e eeuw